La Coupe de Belgique 2006-2007 est la  de la Coupe de Belgique et a vu la victoire du FC Bruges au Stade Roi-Baudouin à Bruxelles.

Seizièmes de finale 

Les matchs des seizièmes de finale se sont joués les 21, 22 et 25 octobre 2006. Les 18 clubs de Jupiler League firent leur entrée en lice.

Le KV Woluwe-Zaventem et le KFC Mol-Wezel sont les deux derniers clubs de  encore présents à ce stade de la compétition.

Huitièmes de finale 

Les matchs des huitièmes de finale se sont joués les 13 et 14 janvier 2007.

Il ne reste plus que des clubs de  ou de  à ce stade de la compétition.

Quarts de finale 

Les matchs des quarts de finale se sont joués les 28 février et 14 mars 2007. À ce niveau les matchs se jouent en aller/retour.

Demi-finales 

Les matchs des demi-finales se sont joués les 17/18 avril et 8/9 mai 2007. À ce niveau les matchs se jouent en aller/retour.

Finale

Feuille de match

Notes et références 

2007
Belgique
Coupe
Coupe